Samrong Thap (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surin, Thailanda, cu o populație de 52.459 de locuitori și o suprafață de 375,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 100 de sate (muban).

Amphoe în provincia Surin